Dolgoruki (übersetzt: Lange Hand) ist der Name des russischen Fürstengeschlechts Dolgorukow und folgender Personen:

 Jekaterina Michailowna Dolgorukowa (1847–1922), russische Geliebte und spätere Ehefrau des Zaren Alexander II.
 Juri Dolgoruki (1090–1157), Fürst von Rostow
 Moisei Sacharowitsch Argutinski-Dolgoruki (1797–1855), russischer General im Kaukasuskrieg (1817–1864)
 Sofja Petrowna Dolgoruki (1907–1994), russisch-britische Kommunistin, siehe Sofka Skipwith
 Wassili Michailowitsch Dolgoruki-Krimski (1722–1782), Generalleutnant der russischen Armee